En Pologne, Emilianów peut désigner : 

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Emilianów, village 

dans la voïvodie de Łódź
 Emilianów, village du powiat de Łowicz
 Emilianów, village du powiat de Sieradz 
 Emilianów, village du powiat de Tomaszów Mazowiecki

dans la voïvodie de Lublin
 Emilianów, village

dans la voïvodie de Mazovie
 Emilianów, village du powiat de Gostynin, 
 Emilianów, village du powiat de Sochaczew 
 Emilianów, village du powiat de Sokołów 
 Emilianów, village du powiat de Wołomin 
 Emilianów, village du powiat de Żyrardów